Différenciation cellulaire
 Résolution (être résolu, déterminé)
 Déterminisme sociologique
 En linguistique, la détermination est « la fonction assurée par les déterminants et constituant à actualiser le nom, c'est-à-dire à lui donner la propriété de nom défini ou indéfini ».
 En biologie, la détermination (ou identification) est l'attribution d'un spécimen à un taxon, souvent par le biais d'une clé de détermination.
 Déterminisme, une importante position métaphysique. Voir aussi l'article d'homonymie indétermination. En ce sens, une détermination est ce qui détermine, c'est-à-dire le plus souvent une cause.
 En mathématiques, la détermination est une notion de théorie des ensembles ayant trait à l'existence d'une stratégie gagnante.

Notes et références